Kassajaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kassajaure (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (24,4 ha)
Kassajaure (Jokkmokks socken, Lappland, 740253-171862), sjö i Jokkmokks kommun, 
Kassajaure (Jokkmokks socken, Lappland, 749339-158240), sjö i Jokkmokks kommun,  (1,1 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn